Op Wimbledon 2018 speelden de vrouwen van maandag 2 tot en met zaterdag 14 juli de wedstrijden in het enkelspel in de Londense wijk Wimbledon.

Algemeen

Toernooisamenvatting 
De Spaanse Garbiñe Muguruza was titelverdedigster – zij was het derde reekshoofd. Zij verloor in de tweede ronde van Alison Van Uytvanck. De Belgische wist de vierde ronde te bereiken – hierin was zij niet opgewassen tegen de Russin Darja Kasatkina.

De als eerste geplaatste Roemeense Simona Halep verloor in de derde ronde van Hsieh Su-wei uit Taiwan.

De gehele top-10 was na de vierde ronde uitgeschakeld.

De als 15e geplaatste Belgische Elise Mertens bereikte de derde ronde – daarin was de Slowaakse Dominika Cibulková te sterk in twee sets.

Haar landgenote Yanina Wickmayer bereikte eveneens de derde ronde – zij moest het hoofd buigen voor de Kroatische Donna Vekić.

De vierde Belgische Kirsten Flipkens moest al na de tweede ronde huiswaarts keren – de Letse Jeļena Ostapenko was voor haar te sterk.

De als 20e geplaatste Nederlandse Kiki Bertens wist de kwartfinales te bereiken – hierin werd zij uitgeschakeld door de Duitse Julia Görges.

De tweede Nederlandse Arantxa Rus mocht meteen na de eerste ronde afscheid nemen van het toernooi. De Amerikaanse Serena Williams was te sterk.

Het elfde reekshoofd, Angelique Kerber uit Duitsland, won het toernooi. In de finale versloeg zij de als 25e geplaatste Amerikaanse Serena Williams in twee sets. Kerber wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Wimbledon op haar naam te schrijven. Het was haar twaalfde WTA-titel, de tweede van 2018. Het was haar derde grandslamtitel.

Geplaatste speelsters 
De plaatsingslijst is gebaseerd op de WTA-ranglijst per 25 juni 2018.

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe links 
 
 Toernooischema ITF

Wimbledon
ITF-toernooi in 2018